Отес или Сайотес () — село в Мангистауском районе Мангистауской области Казахстана. Административный центр Сайотесского сельского округа. Находится примерно в 110 км к востоку-северо-востоку (ENE) от села Шетпе, административного центра района, на высоте 206 метров над уровнем моря. Код КАТО — 474645100.

В 50 км от села расположен комплекс культурных памятников Байте.

Население 
В 1999 году население села составляло 1918 человек (943 мужчины и 975 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 2272 человека (1163 мужчины и 1109 женщин).

См. также 
 Сай-Утёс

Примечания 

Населённые пункты Мангистауского района